Maria Elżbieta Habsburżanka (1680–1741)
 Maria Elżbieta Habsburg (1743–1808)
 Elżbieta Maria Habsburg (1883–1963)